

Geografia
 Moha – comune della provincia di Fejér, Ungheria
 Contea di Moha – territorio del Sacro Romano Impero

Persone
 Moha Rharsalla detto Moha (1993) – calciatore marocchino
 Mohamed El Yaagoubi detto Moha (1977) – calciatore marocchino
 Bob Moha (1890-1959) – pugile statunitense

Altro 
 Moha – concetto del sikhismo